Korrelat steht für:

 Korrelat (Grammatik), Wort, das auf einen Nebensatz oder auf eine paarweise Beziehung zwischen Wörtern verweist
 Korrelat (Medizin), Befund, der diagnostisch zu einer Krankheit gehört
 Korrelat (Psychologie), sinnvolle Beziehung eines psychologischen Sachverhalts zu einem körperlichen oder seelischen Faktum

Siehe auch:

 Korrelation, Beziehung zwischen zwei oder mehreren Merkmalen, Ereignissen, Zuständen oder Funktionen